Кшиштоф Станислав Филипов (; род. 3 ноября 1956, Белосток) — польский , который специализируется на всемирной истории и истории Польши XIX—XX веков, военной истории, источниковедении, фалеристике. Экстраодринарный профессор Белостокского университета и Высшей школы экономики в Белостоке. Один из основателей и бывший член Польского геральдического общества. Заместитель председателя Польского нумизматического общества и бывший директор Музея армии в Белостоке. С 2012 года — главный редактор научного журнала Исследования и материалы по военной истории.

В 2007 году «за образцовое, добросовестное выполнение своих профессиональных обязанностей был награжден Серебряным» Крестом Заслуги.

Избранные публикации

Военная история 
 «Passerby, tell Poland … Narvik, Tobruk, Monte Cassino, Falaise» (1991)
 «Przechodniu powiedz Polsce … Narvik — Tobruk — Monte Cassino — Falaise», (1991)
 «Helsinki 31.V.-6.VI.1988» (1991)
 «Kawaleria» (1992)
 «„Dziesiątacy“ z Białegostoku. 10 Pułk Ułanów Litewskich» (wspólnie z: Adam Dobroński, 1992)
 «„Dzieci Białostockie“. 42 pułk piechoty im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego» (współautor z: Adam Dobroński, 1993, 1996)
 «Generał Nikodem Sulik (Kamienna Stara 1893 — Londyn 1954)» (1996)
 «Strzelcy kresowi z Zambrowa: 71 Pułk Piechoty» (wspólnie z: Adam Dobroński, 1996)
 «Arcybiskup generał brygady Sawa (Jerzy Sowietow): wybór все» (wspólnie z: Andrzej Suchcitz, 1997)
 «Legiony to… Szkice z dziejów Legionów Polskich» (wspólnie z: Michał Klimecki)
 «Wojny bałkańskie 1912—1913 roku» (wspólnie z: Antoni Giza, 2002)
 «Białystok wyzwolony» — 1919 (2003)

Фалеристика 
 «Order Virtuti Militari 1792—1945» (1990)
 «Order Virtuti Militari» (1992)
 «Odznaki pamiątkowe Wojska Polskiego 1921—1939 — piechota» (1995)
 «Order Orła Białego» (1995)
 «i Krzyż Medal Niepodległości» (1998)
 «Falerystyka polska XVII—XIX wieku» (2003)
 «Order Orła Białego 1705—2005» (2006)
 «Order Świętego Stanisława» (2009)
 «Znak honorowy za długoletnią i nieskazitelną służbę wojskową i cywilną» (2010)
 «Order Virtuti Militari» (2013)

Нумизматика 
 Materiały z Międzynarodowych Konferencji Numizmatycznych (redakcja)
 1996: «Białoruś, Litwa, Polska, Ukraina — wspólne dzieje pieniądza»
 1997: «Rozwój muzealnictwa i kolekcjonerstwa numizmatycznego dawniej i dziś na Białorusi, Litwie w Polsce i Ukrainie»
 1998: «Mennice między Bałtykiem a Morzem Czarnym — wspólnota Dziejów»
 2000: «Pieniądz pamiątkowy i okolicznościowy — wspólnota dziejów: Białoruś, Litwa, Łotwa, Polska, Ukraina»
 2002: «Pieniądz i banki — wspólnota dziejów (tezauryzacja, obieg pieniężny, bankowość): Białoruś, Litwa, Łotwa, Polska, Słowacja, Ukraina»
 2004: «Pieniądz i wojna: Białoruś, Litwa, Łotwa, Polska, Słowacja, Ukraina»
 2006: «Psucie pieniądza w Europie Środkowo-Wschodniej od antyku po czasy współczesne: Białoruś, Litwa, Łotwa, Polska, Słowacja, Ukraina»
 2008: «Pieniądz, kapitał, praca, wspólne dziedzictwo Europy: Białoruś, Litwa, Łotwa, Polska, Rosja, Słowacja, Ukraina»
 2010: «Pieniądz, symbol, władza, wojna — wspólne dziedzictwo Europy : studia i materiały : Białoruś, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rosja, Rumunia, Słowacja, Ukraina»

Библиография 
 Krzysztof Filipow w bazie «Ludzie nauki» portalu Nauka Polska (OPI).
 Dr hab. Krzysztof Filipow, prof. UwB. historia.uwb.edu.pl
 Krzysztof Filipow w Katalogach Biblioteki Narodowej (BN)
 Polskie Towarzystwo Numizmatyczne. O nas
 «Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego». T. 1. Warszawa 1993. s. 202
 XXIII Targi Książki Historycznej
 Krzysztof Stanisław Filipow — Dyrektor Muzeum Wojska. Szczegóły oświadczenia majątkowego

Примечания 

Военные историки
Фалеристы
Нумизматы Польши